Eldena bezeichnet:

 Eldena, eine Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern 
 Kloster Eldena (Elde), ein ehemaliges Kloster (spärliche Baureste) im mecklenburgischen Dorf Eldena 
 Eldena (Greifswald), einen Stadtteil von Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern 
 Kloster Eldena (Vorpommern), ein ehemaliges Kloster in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern 
 Naturschutzgebiet Eldena, Naturschutzgebiet im Südosten der Hansestadt Greifswald
 Ruine Eldena im Riesengebirge, ein Gemälde von Caspar David Friedrich
 Wüst Eldena, einen Ortsteil der Gemeinde Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern 
  Gut Eldena, ein ehemaliges Gut, westlich von Wüst Eldena 
 Eldena (Illinois), ein gemeindefreies Gebiet im zum US-Bundesstaat Illinois gehörenden Lee County 
 Eldena (Kartoffel), eine Kartoffelsorte, siehe Liste von Kartoffelsorten